Schmetterlingskrankheit steht für:

 Epidermolysis bullosa
 Lupus erythematodes